Theodotos ist der Name folgender Personen:

 Theodotos (Epiker), jüdisch-hellenistischer Epiker des 2. Jahrhunderts v. Chr.
 Theodotos von Antiochia Patriarch von Antiochia 418–427
 Theodotos von Ätolien, Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. zuerst ein Feldherr des ägyptischen Königs Ptolemaios IV., dann des seleukidischen Königs Antiochos III.
 Theodotos Hemiolios, Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. Feldherr des Antiochos III.
 Theodotos von Chios († 43 oder 42 v. Chr.), Rhetoriklehrer des jungen ägyptischen Königs Ptolemaios XIII.
 Theodotos (Koroplast), in der 1. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. in Myrina tätiger Koroplast
 Theodotos I. Melissēnós († 820/821), von 815 bis 820/821 Ökumenischer Patriarch von Konstantinopel